Die 24. Schacholympiade 1980 fand vom 20. November bis 6. Dezember 1980 in Valletta auf Malta statt. Es war die neunte Schacholympiade der Frauen.

Übersicht 

Bei der 24. Schacholympiade 1980 in Valletta spielten 42 Teams der Frauen.Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Valletta wurden 14 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf drei Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden drei Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 14 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Valletta folgende Wertungen herangezogen.
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wrtg (Buchholzwertung)
 Summe der Mannschaftspunkte

Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle

Anmerkungen 
 Das Team von Nigeria reiste erst zur achten Runde an, wurde aber noch ins Turnier aufgenommen.
 Zuvor hatte wegen der ungeraden Teilnehmerzahl jeweils eine Mannschaft ein Freilos erhalten, welches mit 1,5 Brettpunkten gewertet wurde.
 Nigeria gab bei seinen sieben Spielen jeweils das 3. Brett kampflos ab, da nur zwei Spielerinnen anwesend waren.

Weblinks 

 9th Women's Chess Olympiad: La Valletta 1980 auf Olimpbase

1980 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 1980
Frauenschachturnier